Grupo político liderado por Antonio Carlos Magalhães (1927-2007)
Carlismo, movimento político tradicionalista, antiliberal e anti-revolucionário surgido na Espanha na segunda metade do século XIX.